Gruia Novac se poate referi la:
 Gruia Novac (1944-1999), fost jucător român de polo pe apă.
 Gruia Novac, haiduc român, fiul cel mare al lui Baba Novac.